Tarassewitsch ist der Nachname folgender Personen:

 Uladsimir Tarassewitsch (1921–1986), weißrussischer Titularbischof
 Wladimir Tarassewitsch, russischer Bobfahrer